symfonie - muziekstuk dat door een aantal instrumenten tegelijk wordt gespeeld.
concerto of concerto grosso - als er een duidelijke solist of solistengroep in voorkomt.
symfonieorkest - soort groot orkest met veel verschillende soorten instrumenten.
symfonische rock - ingewikkelde (progressieve), maar melodieuze rockmuziek, al dan niet met invloeden uit de klassieke muziek.
Symfonische metal - metalmuziek met invloeden uit de klassieke muziek.